Павел Васильевич Кузьменко: Кузьменко, Павел Васильевич (1909—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кузьменко, Павел Васильевич (род. 1954) — российский писатель, публицист и сценарист.